Die Fortuna Liga 2020/21 (nach dem Sponsor, dem Sportwetten-Anbieter Fortuna) war die 28. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 21. August 2020 mit der Partie zwischen Viktoria Pilsen und dem SFC Opava eröffnet und am 29. Mai 2021 beendet.

Titelverteidiger war Slavia, amtierender Pokalsieger Sparta Prag.

Änderungen gegenüber der Saison 2019/20 
 Das Teilnehmerfeld wurde von 16 auf 18 Mannschaften erhöht.
 Die Platzierungsrunden wurden aufgrund des erhöhten Teilnehmerfeldes und des engeren Terminplans (COVID-19-Pandemie sowie Fußball-Europameisterschaft 2021) gestrichen.
 Es gab drei feste Absteiger, die Abstiegsrelegation wurde ausgesetzt.

Stadien und Spielorte

Statistiken

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liga.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fortuna-Liga-Saison
Fußballsaison 2020/21